Галаванов — фамилия; имеет женскую форму Галаванова.
 Галаванов, Александр Георгиевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Галаванова, Нина Андреевна (1915—1994) — юго-осетинская писательница, поэт, переводчик и педагог.
 Галаванова, Людмила Графовна (1937—2021) — советская актриса, заслуженная артистка Грузинской ССР (1966), народная артистка Южной Осетии.